Torsåkers socken kan syfta på:

Torsåkers socken, Gästrikland – en socken i Gästrikland i Hofors kommun
Torsåkers socken, Södermanland – en socken i Södermanland i Gnesta kommun
Torsåkers socken, Ångermanland – en socken i Ångermanland i Kramfors kommun

Se även
Torsåkers distrikt.
Torsåkers församling.